Tillyhaus ist die Bezeichnung mehrerer denkmalgeschützter Bauten, die einen Bezug zum bayerischen Feldherrn Johann T’Serclaes von Tilly haben: 

 Tillyhaus (Ingolstadt), Tillys Sterbehaus
 Tillyhaus (Holzminden), Tillys angebliches Quartier 1626 in Holzminden nach der Schlacht bei Lutter
  Tillyhaus (Höxter), Tillys angebliches Quartier 1626 in Höxter nach der Schlacht bei Lutter
 Tillyhaus (Salzgitter-Bad), Tillys angebliches Quartier 1626 in Salzgitter-Bad nach der Schlacht bei Lutter